Champion ou champions pode referir-se a:

Pessoas 
 DJ Champion, o nome artístico de Maxime Morin, um músico de Quebec;

Lugares 
No Canadá:
 Champion (Alberta).

Nos Estados Unidos:
 Champion (Nebraska)
 Champion (Nova Iorque)
 Champion (Wisconsin)
 Champion Township (Michigan)
 Champion Township (Minnesota)
 Champion Township (Ohio)

Cinema e televisão 
 The Adventures of Champion (1955–1956), série infantil de televisão;
 Champion (filme de 1949), um drama americano de boxe, protagonizado por Kirk Douglas;
 Champion (filme de 2000), um filme falado em hindu, protagonizado por Rahul Dev;
 Champion (filme de 2002), um filme sobre o boxeador sul-coreano Duk Koo Kim;
 The Champion (filme de 1915), de Charlie Chaplin;
 The Champion (filme de 1973), de Hong Kong;
 The Champion (série), um drama chinês de 2004;
 Champions (filme de 1983), um filme do Reino Unido por John Irvin, protagonizado por John Hurt, baseado na vida de Bob Champion;
 The Champions (documentário), uma série de mini-documentários canadenses de Donald Brittain sobre René Lévesque e Elliott Pierre Trudeau;
 The Champions (1968–1969), série britânica de ciência e ficção;
 The Mighty Ducks, filme de 1992 lançado como Champions no Reino Unido e Austrália;
 The Champion (telenovela), telenovela israelita.

Música 
Grupos e editoras discográficas
 Champion (banda), uma banda americana de hardcore;
 Champion Records, o nome de pelo menos quatro gravadoras.

Álbuns e canções
 Champion (álbum de The Audition);
 Champion (álbum de RuPaul);
 Champion EP, por Brother Ali;
 The Champion, um álbum por Carman;
 "Champion", canção de Nicki Minaj;
 "Champion", uma canção por Grinspoon do álbum Guide to Better Living;
 "Champion", uma canção por Flipsyde;
 "Champion" (canção de Chipmunk);
 "Champion", uma canção por Clemens e Jon Nørgaard;
 "Champion" (canção de Kanye West), canção de 2007 do álbum Graduation;
 "Champion" (canção de Agnes), uma canção pela cantora sueca Agnes Carlsson;
 "The Champion: The Hits", um álbum de compilação pelo rapper nigeriano eLDee;
 "Champion" (canção de Fall Out Boy).

Bandas desenhadas e jogos 
 The Champion (banda desenhada), banda desenhada britânica;
 Champions (banda desenhada), banda desenhada pela Marvel Comics;
 Champions (jogo), um jogo para simular um super-herói do mundo da banda desenhada;
 Champions Online, um MMORPG baseado no jogo acima;
 Champion, uma peça do jogo Omega Chess;
 The Champion, uma classe transcendente no MMORPG Ragnarok Online.

Transportadoras 
 Champion Air, companhia americana extinta;
 Champion Aircraft, um fabricante antigo de aviões;
 The 7-series Aeronca Champion, aeronaves leves produzidas por Aeronca, Champion, Bellanca, e Campeão Americano;
 Avid Champion, uma aeronave ultra-leve;
 Studebaker Champion, um automóvel;
 Champion (comboio), uma rota Amtrak extinta.

Desporto 
 The Champions Classic, um torneio de golfe na Champions Tour 1983-1985;
 Champion Stakes, uma corrida de cavalos de puro-sangue na Grã-Bretanha;
 Champion Stadium, um estádio de basebol no Walt Disney World.

Outros 
 HMS Champion, o nome de cinco navios da Royal Navy;
 Champion (fabricante), fabricante de vários componentes do sistema de ignição incluindo velas de ignição;
 Champion (roupa de desporto), um fabricante de roupas, especializada em roupas desportivas;
 The Champion, revista pertencente à National Association of Criminal Defense Lawyers;
 Champion Watch, marca de relógios de pulso.

Desambiguações de sobrenomes

fr:Champion#De nos jours